Ге́нри Э́двард Хиббс (; 27 мая 1906 — 23 апреля 1984), более известный как Га́рри Хиббс () — английский футболист, выступавший на позиции вратаря, и футбольный тренер. Наиболее известен по выступлениям за английский клуб «Бирмингем» и национальную сборную Англии.

Клубная карьера 
Уроженец Уилнекота (неподалёку от Тамуэрта, Стаффордшир), Хиббс учился на сантехника. Параллельно играл в футбол в качестве вратаря за местные команды «Уилнекот Холи Тринити» и «Тамуорт Касл» в Лиге Бирмингема и окрестностей. «Тамуорт» пропустил 164 гола с 1922 по 1923 год. Несмотря на большое количество пропущенных мячей, игра Хиббса привлекла внимание клуба «Бирмингем», и после успешного просмотра 17-летний Гарри подписал с клубом профессиональный контракт в мае 1924 года.

В составе «Бирмингема» Хиббс выступал до 1940 года, проведя 358 матчей в рамках чемпионата. В 1931 году сыграл в финале Кубка Англии, в котором «Бирмингем» проиграл клубу «Вест Бромвич Альбион».  9 апреля 1932 года в первом тайме матча против «Хаддерсфилд Таун» на стадионе «Лидс Роуд» столкнулся с нападающим соперника Джо Робсоном, в результате чего потерял шесть зубов. Ему пришлось накладывать швы на порванный рот. Во втором тайме он вернулся на поле; матч завершился вничью со счётом 1:1.

В марте 1940 года объявил о завершении карьеры, а 13 апреля провёл свой прощальный товарищеский матч против «Астон Виллы». В военное время играл в любительской Лиге рабочих Бирмингема (). В сезоне 1953/54 временно возобновил карьеру игрока, выступая за клуб «Де Хавиллендс» в качестве играющего тренера.

Карьера в сборной 
20 ноября 1929 года Хиббс дебютировал за национальную сборную Англии в матче против сборной Уэльса. С 1920 года (когда карьеру в сборной завершил Сэм Харди) по 1929 год до Хиббса за сборную Англии сыграл 21 вратарь. Хиббс смог прервать этот отрезок с неопределённостью по поводу позиции вратаря английской сборной. Считался почти «копией» Харди, отличаясь надёжностью и простой манерой игры. В 1935 году побил рекорд Сэма Харди по количеству матчей за сборную Англии на позиции вратаря, и удерживал этот рекорд до 1962 года. Стал первым вратарём сборной Англии, сыгравшим 8, 9 и 10 «сухих» матчей.

С 1929 по 1936 год провёл за сборную Англии 25 матчей, в 10 из которых не пропускал мячей в свои ворота.

Также провёл три матча за сборную Футбольной лиги Англии.

Тренерская карьера 
5 августа 1944 года Хиббс был назначен главным тренером клуба «Уолсолл». Руководил командой до июня 1951 года.

Впоследствии был главным тренером клубов «Уэлин-Гарден», «Де Хавиллендс» и «Уэр».

После завершения карьеры 
После завершения тренерской карьеры жил в Уэлин-Гарден-Сити, где и умер в апреле 1984 года в возраст 77 лет.

Достижения 
 Бирмингем
 Финалист Кубка Англии: 1931

 Сборная Англии
 Победитель Домашнего чемпионата Британии: 1929/30, 1930/31 (разделённый титул), 1931/32, 1934/35 (разделённый титул)

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте England Football Online
 Профиль футболиста на сайте Spartacus Educational

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Тамуорт»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Уолсолл»